Коробка (похідне від короб, що виводиться від , сх.-слов. *korbъ) — термін, що має такі значення:
 Коробка — кошик з лубу чи дерева.
 Коробка — разова споживча тара.
 Коробка — виріб дрібної шкіргалантереї для зберігання дрібних предметів, що має знімну кришку.
 Коробка — мірка.
 Коробка — один із видів дорожньої розмітки, що використовують на перехрестях.
 Коробка — кістяк, основа якої-небудь будівлі.
 Коробка — вмістище для різних механізмів, приладів тощо.

Прізвище 

Коро́бка — українське прізвище. Станом на лютий 2023 року в Україні зареєстровано 4694 носії.
 Коробка Антон Володимирович (1996—2022) — молодший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що трагічно загинув під час російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Коробка Володимир Вікторович — майор Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коробка Володимир Геннадійович (* 1989) — український футболіст.
 Коробка Костянтин Сергійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Коробка Микола Іванович (1872—1921) — російський і український фольклорист, літературознавець.
 Коробка Ольга Василівна (* 1985) — професійна важкоатлетка, заслужений майстер спорту.
 Коробка Павло Степанович (1846—1919) — український правознавець, освітній діяч і доброчинець.
 Коробка Сергій Анатолійович (* 1975) — український футболіст, півзахисник.
 Коробка Федір (роки народження і смерті невідомі — після 1671) — український військовий діяч періоду Хмельниччини, генеральний обозний (1650/1654—1669), дипломат.
 Коробка Федір Михайлович (1789—1867) — український золотар.

Див. також 
 Коробка передач
 Димова коробка
 Мозковий череп
 Ящик
 Коробки
 Коробко
 Коробочка
 Короб

Примітки 

Українські прізвища